Рок против террора — концертный сборник, записанный во время благотворительного музыкального фестиваля «Рок против террора», который состоялся 6 апреля 1991 года в московском универсальном дворце спорта «Крылья Советов».

Список композиций 
 «Мцыри» — Warning	
 «Ва-БанкЪ» — «На кухне»	
 «Чайф» — «Кот»	
 «Чайф» — «Поплачь о нём»	
 «Нюанс» — «Пир во время чумы»	
 Crossroads — «Сколько можно терпеть?»	
 «АукцЫон» — «Осколки»	
 «АукцЫон» — «Лети, лейтенант»	
 Bix — Sex Revolution	
 АВИА — «Пожар» 
 «Калинов мост» — «Даждо»	
 ДДТ — «В это»	
 ДДТ — «Террорист»
 «Наутилус Помпилиус» — «Эти реки»
 «Алиса» — «Всё в наших руках» 
 «Алиса» — «Чую гибель»	
 «Бригада С» — «Эксгибиционист»	
 «Бригада С» — «Дай мне руку»

Варианты изданий 
Сборник был издан в 1992 году на образованном на базе Культурного центра «Фили» независимом лейбле Feelee Records.
Всё писа́лось — концерт делался совместно с телекомпанией «ВИD» — и пришло время выпускать винил. Где? С кем? Это и был повод создать фирму грамзаписи.

Интересные факты 
 На баррикадах перед Домом Советов Гарик Сукачёв организовал бесплатную раздачу пластинок «Рок против террора».

См. также 
 Рок против террора
 Feelee Records

Ссылки

Примечания 

Сборники 1992 года
Альбомы 1992 года
Альбомы русского рока